Цикл юниорских турниров ITF 2014 () — это элитный юниорский тур теннисистов, организованный ITF, как подготовительная ступень к своим взрослым турам. В 2014 году он включал:
 4 турнира Большого шлема;
 Олимпийский теннисный турнир;
 Юниорский командный турнир ITF (Кубок Дэвиса у юношей и Кубок Федерации у девушек);
 прочие турниры, разбитые на 9 категорий.

Расписание Тура 2014 года 

 Юниорский тур ITF 2014 (девушки)
 Юниорский тур ITF 2014 (юноши)

Командные турниры

Кубок Дэвиса 

Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победителями турнира в составе сборной США стали Уильям Блумберг, Майкл Ммо и Джанни Росс.

Кубок Федерации 

Все участвующие команды разбиты на предварительном раунде на четыре группы. Их победители разыграют в двухматчевой серии игр на выбывание чемпионский титул.

Победительницами турнира в составе сборной России стали Торнадо Алисия Блэк, Кэтрин Картан Беллис и София Кенин.

Рейтинг ITF 

По данным на 15 декабря 2014 года.

Примечания

См. также 
 Юниорский тур ITF

Ссылки 
 Официальный сайт юниорского тура ITF

2014